Тим Брент (; род. , Кеймбридж, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий. 26 мая 2016 года объявил о завершении карьеры.

Игровая карьера 
Тим Брент вырос в Онтарио. Начинал играть за команду «Кеймбридж Уинтер Хокс». С 2000 по 2004 год играл в ОХЛ за команду «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс». В течение этого времени он был задрафтован дважды. В первом драфте НХЛ 2002 года был выбран во втором раунде под общим 37-м номером, командой «Анахайм Дакс». В драфте НХЛ 2004 года был снова выбран командой «Анахайм Дакс», уже в третьем раунде под общим 75-м номером.
Перед дебютом в Национальной хоккейной лиги поиграл три сезона в АХЛ. В сезоне 2006/07 провёл первый матч в составе «Анахайма». 20 февраля 2007 года забросил свою первую шайбу в карьере НХЛ, команде «Ванкувер Кэнакс».

23 июня 2007 года был обменян в «Питтсбург Пингвинз» на Стивена Диксона. В составе Питтсбурга сыграл всего одну игру.

17 июля 2008 года, был обменян в «Чикаго Блэкхокс».

6 июля 2009 года, Брент подписал однолетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне 2009/10 отыграл за команду «Торонто Марлис», набрав 28 (13+15) очков в 33 матчах.

В сезоне 2010/11 сыграл первый полноценный сезон в НХЛ, 79 матчей.

3 февраля 2011 года, в матче против «Каролина Харрикейнз», играя в меньшинстве, Брент заблокировал 5 бросков. После этого болельщики в «Эйр Канада-центр» аплодировали ему стоя.

1 июля 2011 года, подписал двухлетний контракт с клубом Каролина Харрикейнз.

По окончании своего контракта с «Ураганами», 30 июля 2013 года, Брент подписал контракт с нижегородским «Торпедо», за которое сыграл 18 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

21 октября 2013 Брент был обменян в магнитогорский «Металлург», в «Торпедо» поехал Джастин Ходжман. В составе «Металлурга» стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина 2014, набрав 19 (7+12) очков за 53 игры. 19 мая 2014 года «Металлург» объявил о продлении контракта с Брентом на 2 года.

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира в 2004 году
 Обладатель Кубка Гагарина в 2014 году

Статистика

Клубная

Международная 
                                        
Год      Команда                  Турнир     И    Г    П    О   Шт
-------------------------------------------------------------------
2004     Канада U20                МЧМ       6    1    2    3    4
-------------------------------------------------------------------
        Всего на МЧМ                         6    1    2    3    4

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте «Металлург»

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Лихай Вэлли Фантомс»
Обладатели Кубка Гагарина
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»